Baledono (Purworejo), plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java, Indonesië
 Baledono (Tosari), plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java, Indonesië